Каллум Эдди Грэм Уилсон (; 27 февраля 1992, Ковентри, Англия) — английский футболист, нападающий футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед».

Клубная карьера 
Начал карьеру в своём родном городе — Ковентри. Воспитанник футбольного клуба «Ковентри Сити». За взрослую команду дебютировал 12 августа 2009 года в матче 1-го раунда Кубка Лиги против «Хартлпул Юнайтед». «Ковентри» уступил со счётом 0:1 в дополнительное время. В 2011 году на правах аренды играл за «Кеттеринг Таун» в пятой лиге Англии. Провёл 17 игр, забил 1 гол. В 2012 году играл в аренде в «Тамуорте», также выступающем в пятом дивизионе. Провёл 3 игры, забил 1 гол. В сезоне 2012/2013 играл за «Ковентри» в первой лиге (3-й дивизион). Провёл 11 игр, забил 1 гол. В сезоне 2013/2014 провёл в первой лиге 37 игр и забил 21 гол. Вошёл в «Команду года» в Лиге 1 по версии ПФА. Признан лучшим игроком сезона в «Ковентри Сити» по версии болельщиков клуба.

Летом 2014 года перешёл в «Борнмут», выступающий в Чемпиошипе. Провёл в чемпионате 45 игр и забил 20 голов. Выиграл с командой чемпионат и вышел в АПЛ. 22 августа 2015 года в матче 3-го тура чемпионата Англии сделал первый в сезоне 2015/16 хет-трик в ворота «Вест Хэма». «Борнмут» выиграл со счётом 4:3. В сезоне 2015/2016 сыграл 13 матчей и забил 5 голов в чемпионате. В сезоне 2016/2017 сыграл 20 матчей и забил 6 голов в чемпионате. 18 ноября 2017 года, в матче против «Хаддерсфилд Таун», оформил хет-трик. В сезоне 2017/2018 сыграл 28 матчей и забил 8 голов в чемпионате. В сезоне 2018/2019 сыграл 30 матчей и забил 14 голов в чемпионате.

7 сентября 2020 года перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» за 20 млн фунтов стерлингов. 12 сентября 2020 года дебютировал за клуб и в первой же забил гол в выездной матче против «Вест Хэм Юнайтед». 30 января 2021 года Уилсон забил свой 50-й гол в Премьер-лиге в ворота «Эвертона».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Англии 15 ноября 2018 года в товарищеском матче против сборной США. Забил гол. Англичане победили со счётом 3:0.

Уилсон был включён в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Статистика выступлений

Клубная статистика 

по состоянию на 11 июня 2019 года

В сборной 

Итого: 6 игр / 1 гол; 6 побед, 0 ничьих, 0 поражений.

Достижения

Командные достижения 
 «Борнмут»
 Чемпион Англии (Чемпионшип): 2014/15

Личные достижения 
 Член «команды года» в Лиге 1 по версии ПФА: 2013/14
 Лучший игрок сезона в «Ковентри Сити» по версии болельщиков: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Ньюкасл Юнайтед»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Кеттеринг Таун»
Игроки ФК «Тамуорт»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»